Lenora bezeichnet:
 eine Variante des weiblichen Vornamens Eleonore

Lenora ist der Name folgender Orte:
 Lenora, Gemeinde in Tschechien
 Lenora (Kansas), Stadt in Kansas

Lenora ist der Titel eines Buches:
 Lenora, Roman von Klara Weise